Azen ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Azen (Missouri), im Scotland County
 Azen (Virginia), im Washington County

Siehe auch:
 Asen